Задов — еврейская фамилия; имеет женскую форму Задова.
 Задов, Александр Григорьевич (1914—1982) — горный инженер, организатор нефтяной промышленности, лауреат Ленинской премии.
 Задов, Лев Николаевич (1893—1938) — начальник контрразведки Революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно.

Вымышленные персонажи 
 Прапорщик Василий Петрович Задов — герой российских юмористических сериалов «Осторожно, модерн! 2», «Осторожно, Задов!» и «Zадов in Rеалити». Роль исполнил Дмитрий Нагиев.